Île Verte ("isola verde" in lingua francese) può riferirsi a:

 Île Verte – isola dell'atollo Aldabra (Seychelles)
 Île Verte – isola situata tra Saint-Pierre e Miquelon e Terranova
 Île Verte – isola amministrata da La Ciotat (Bocche del Rodano)